Mads Bødker (né le  à Copenhague au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois. Son frère Mikkel Bødker joue également au hockey sur glace.

Carrière 
Formé au Rødovre SIK, il débute dans le championnat du Danemark en 2004. En 2006, il part en Suède et s'aligne avec le Rögle BK dans l'Allsvenskan. Il a également joué dans l'Elitserien avec le club d'Ängelholm.

Il joue également en Russie et en Allemagne lors de la saison 2013-2014. Il retourne au Danemark en 2014 lorsqu'il s'aligne pour le SønderjyskE Ishockey. Il joue deux saisons avec cette équipe avant d'annoncer sa retraite en .

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels 
AL-Bank ligaen
2005 : nommé meilleur débutant de la saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Rødovre SIK || AL-Bank ligaen || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2004-2005|| Rødovre SIK || AL-Bank ligaen || 26|| 1|| 4|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2005-2006|| Rødovre SIK || AL-Bank ligaen|| 33|| 5|| 5|| 10|| 39|| 6|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2006-2007|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 40|| 0|| 9|| 9|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2007-2008|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 37|| 0|| 3|| 3|| 51|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2008-2009|| Rögle BK || Elitserien|| 55|| 1|| 8|| 9|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Rögle BK || Elitserien|| 55|| 3|| 5|| 8|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011|| Rögle BK || Elitserien|| 52|| 5|| 9|| 14|| 36||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2011-2012|| Leksands IF || Allsvenskan || 52|| 1|| 11|| 12|| 22|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 50|| 1|| 10|| 11|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Ioujny Oural Orsk || VHL|| 22|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || DEG Metro Stars || DEL || 12 || 0 || 5 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 36 || 2 || 14 || 16 || 12 || 15 || 1 || 1 || 2 || 29
|-
| 2015-2016 || SønderjyskE Ishockey || Metal Ligaen || 45 || 6 || 10 || 16 || 28 || 13 || 1 || 6 || 7 || 6

Au niveau international 

|-
| 2004 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 0 || 0 || 0 || 12 || align=left| de l'élite
|-
| 2005 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 || 1 || 2 || 6 || align=left| de l'élite (relégué en D1)
|-
| 2005 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 || align=left| du groupe B division 1
|-
| 2006 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 || align=left| du groupe A division 1
|-
| 2006 || align=left|Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 4 || align=left| de l'élite
|-
| 2007 || align=left|Championnat du monde junior D1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 || align=left| place du groupe A division 1 (promu en élite)
|-
| 2007 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| de l'élite
|-
| 2008 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| de l'élite
|-
| 2009 || align=left|Qualification olympique || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || align=left| du groupe E
|-
| 2009 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| de l'élite
|-
| 2010 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| de l'élite
|-
| 2011 || align=left|Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || align=left| de l'élite
|-
| 2012 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| de l'élite
|-
| 2013 || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| du groupe F
|-
| 2013 || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || align=left| de l'élite
|-
| 2015 || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| de l'élite
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde || 9 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| de l'élite

Références 

Naissance en août 1987
Naissance à Copenhague
Joueur international danois de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur du Leksands IF
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du SønderjyskE Ishockey
Joueur du Rødovre SIK
Défenseur de hockey sur glace